Carops (mitologia), pare d'Eagre i avi d'Orfeu
 Carops el vell, cabdill epirota 
 Carops el jove, cabdill i tirà epirota